Klaus Schenkel ist der Name folgender Personen:

* Klaus Schenkel (Segler) (* 1939), deutscher Segler
 Klaus Schenkel (Fechter) (* 1940), deutscher Fechter und Fechttrainer